Боциев:
 Боциев, Барон Тимофеевич (1901—1944) — осетинский писатель, поэт, советский деятель культуры и литературы.
 Боциев, Георгий Бесланович (род. 1976) — российский футболист и тренер.